Saint Denis har flere betydninger:

 Saint Denis (helgen) er Frankrigs skytshelgen.
 Saint-Denis er en by og kommune i Frankrig nord for Paris.
 Saint-Denis (Réunion) - en by på den franske ø Réunion i det Indiske Ocean